

Persone 
 Carlos Cillóniz Oberti (1910-1987) – calciatore peruviano
 Michele Oberti (n. 1987) –  mezzofondista italiano,
 Tarcisio Oberti (n. 1937) – ex calciatore italiano

Altro 
 Coppa Zaccaria Oberti – trofeo assegnato alla squadra campione d'Italia di calcio nel Campionato Federale di Prima Categoria 1909

Pagine correlate 
 Oberto
 Aubert